

События 
 Консулы Гай Лициний Кальв (плебей) и Гай Сульпиций Петик (патриций). Диктатор (№ 24) Тит Квинкций Пенн Капитолин Криспин, начальник конницы Сервий Корнелий Малугинен. Военный трибун Тит Манлий.
 Галлы встают у Аниенского моста. Подвиг Тита Манлия Торквата.
 Через посредство пифагорейца Архита Дионисий вновь призывает Платона к себе, но жестоко обманывает его. Платон вынужден с опасностью для жизни бежать из Сиракуз.
 361/360 — Афинский архонт-эпоним Никофем.
 Спартанцы стали вербовать большое количество наёмников и стали нуждаться в деньгах. Агесилай передал власть сыну Архидаму и поступил с отрядом наёмников на службу к Таху.
 Агесилай вместе с афинским полководцем Хабрием по приглашению фараона Таха отправляется на службу в Египет. Хабрий командует флотом (до 359 г.), Агесилай — сухопутными силами. Во время междоусобной борьбы Агесилай переходит на сторону нового фараона Нектанеба II.
 Афинский политик Каллистрат обвиняется в измене и приговаривается к смертной казни. Каллистрат спасается бегством.
 Фессалия заключает договор с Афинами о взаимной помощи в случае нападения третьей стороны и в войне против Александра Ферского.
 Третья поездка Платона в Сицилию к Дионисию Младшему в сопровождении Спевсиппа и Ксенократа. (-360)
 Смерть Агесилая на пути из Египта в Спарту.
 361—338 — Царь Спарты из рода Эврипонтидов Архидам III.
 Царь Эпира Алкет I.
 Царь Эпира Неоптолем II.
 361—342 — Царь Эпира Арриб.
 361—360 — Фараон Тах (Джедхор), сын Нектанеба I.
 361—338 — Правление в царстве Цинь Сяо гуна. Реформы сановника Шан Яна. Земельная, военная и другие реформы. Подчинение царств Бо (Ба) (Шэньси) и Шу. Крупная победа войск Цинь над царством Вэй.

Родились 
Агафокл, тиран Сиракуз

См. также

Примечания